Список самых высоких зданий Боливии — перечень самых высоких зданий страны.

Список 
В этом списке приведены небоскрёбы Боливии высотой от 100 метров. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен.

См. также 
 Список самых высоких зданий Ла-Пас
 Список самых высоких зданий Южной Америки

Примечания

Ссылки 
 Боливия на портале Emporis
 Bolivia Skyscraper Diagram

 
Боливии
Боливия
Здания